É la prima edizione del torneo.

In finale Wesley Koolhof e Neal Skupski hanno sconfitto Oleksandr Nedovjesov e Aisam-ul-Haq Qureshi con il punteggio di 6–4, 6–4.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye al primo turno.

  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (campioni)
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (secondo turno)
  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (semifinale)
  Andrej Golubev /  Franko Škugor (quarti di finale)

  Dominic Inglot /  Ken Skupski (secondo turno)
  Oleksandr Nedovjesov /  Aisam-ul-Haq Qureshi (finale)
  Romain Arneodo /  Andreas Mies (quarti di finale, ritirati)
  Matt Reid /  Jordan Thompson (secondo turno)

Wildcard 

  Norbert Gombos /  Alex Molčan (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Melbourne Summer Set 2022